CDfs - віртуальна файлова система для Linux.
 CDFS - назва файлової системи ISO 9660 в MS Windows.
 Chandra Deep Field South, область неба, де були зроблені найглибші астрономічні спостереження телескопом Чандра.

Див. також
 Файлова система